Karow – frazione della città tedesca di Jerichow
 Karow – frazione della città tedesca di Plau am See
 Karow – quartiere della città tedesca di Berlino